Мойсеевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мойсеевка — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Мойсеевка — агрогородок в Октябрьском районе Гомельской области.

Украина 
 Мойсеевка — село в Коростенском районе Житомирской области.

См. также 
 Моисеевка